Zausodes är ett släkte av kräftdjur. Zausodes ingår i familjen Harpacticidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Zausodes